La IX Legislatura del Parlament Europeu començà el 2 de juliol del 2019 amb la primera sessió del Parlament, la composició del qual fou determinada pels resultats de les eleccions celebrades entre el 23 i el 26 de maig del mateix any.

Prop del 61% dels electes no eren diputats sortints (xifra rècord per al Parlament Europeu), mentre que el 40% dels diputats eren dones (igualment un rècord).

El parlamentari més vell és l'antic primer ministre italià Silvio Berlusconi, amb 82 anys al principi de la legislatura, mentre que la més jove és la danesa Kira Marie Peter-Hansen, amb 21 anys en el moment de la seva elecció.

Referències 

Parlament Europeu